

Персоналии 
 Галашова, Надежда Евгеньевна — советская и российская шашистка.

Населенные пункты 
 Галашова (деревня)